Тереза Кунегунда Собеская () — супруга курфюрста Баварии Максимилиана II, регент Баварии в 1704—1705 годах.

Жизнь 
Тереза Кунегунда была дочерью короля польского Яна III Собеского и Марии Казимиры де Лагранж д’Аркьен. 2 января 1695 года она вышла замуж за курфюрста Баварии Максимилиана II, который овдовел тремя годами ранее. Приданым принцессы были 500 000 талеров.

В 1704 году, после поражения в Гохштедтском сражении, Максимилиан временно сделал жену регентом Баварии, но уже в следующем году Тереза Кунегунда уехала со своим исповедником к матери в Венецию, оставив детей в Мюнхене. В 1706 году четверо старших детей были перевезены в Клагенфурт, тогда как двое младших оставались в Мюнхене.

В Венеции курфюрстина жила очень небогато и сумела навестить свою семью в Баварии лишь после заключения Раштаттского мира. 3 апреля 1715 года она вновь встретилась с мужем и детьми в городе Ландсберг-на-Лехе.

Умерла Тереза Кунегунда 10 марта 1730, похоронена в церкви Театинеркирхе.

Дети 
У пары было десять детей, шестеро из которых дожили до взрослого возраста:
  (1696—1750)
 Карл Альбрехт (1697—1745), будущий император Священной Римской империи Карл VII
  (1698—1719)
 Фердинанд (1699—1738)
 Клименс Август (1700—1761), архиепископ и курфюрст кёльнский
 Иоанн Теодор (1703—1763)

Генеалогия

Источники 
 Christian Probst. Lieber bayrisch sterben. Der bayrische Volksaufstand der Jahre 1705 und 1706. — : Süddeutscher Verlag, 1978.

Тереза Кунегунда
Принцессы Польши
Герцогини Люксембурга
Женщины-регенты